Wehrgraben steht für:

 ein Annäherungshindernis zu Verteidigungszwecken, siehe Wehrgraben (Befestigung) 
 eine meist künstlich angelegte Ausleitung an einem Stauwehr, siehe Wehr (Wasserbau)

Wehrgraben heißen folgende geographische Objekte:

 Wehrgraben (Gemeinde Arnreit), Siedlungsplatz in der Gemeinde Arnreit, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Wehrgraben (Gemeinde Rohrbach-Berg), Ortsteil von Rohrbach-Berg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Wehrgraben (Ortsteil, Steyr), Ortschaftsbestandteil der Stadt Steyr, Oberösterreich

Gewässer:

 Wehrgraben (Elsenz), linker Zufluss der Elsenz bei Zuzenhausen, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Wehrgraben (Maisach), rechter Zufluss der Maisach (Amper) bei Palsweis, Gemeinde Bergkirchen, Landkreis Dachau, Bayern
 Wehrgraben (Pfinz), rechter Zufluss der Pfinz bei Staffort, Gemeinde Stutensee, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Wehrgraben (Regen), rechter Zufluss des Regen bei Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Wehrgraben (Reschbach), linker Hangseitengraben des Reschbachs (zur Wolfsteiner Ohe), hier auch Reschwasser genannt, bei Neuraimundsreut, Gemeinde Hohenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Wehrgraben (Simmelberger Gründlach), rechter Zufluss der Simmelberger Gründlach, die in die Gründlach mündet, bei Markt Heroldsberg, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Wehrgraben (Gewässer, Steyr), Nebenlauf des Steyrflusses in der Stadt Steyr, Oberösterreich

Siehe auch:
 Landwehrgraben
 Wehrbach